Милош Цветковић је име и презиме следећих људи:
Милош Ж. Цветковић (1990), српски фудбалер, који игра на позицији десног бека
Милош В. Цветковић (1990), српски фудбалер, који игра у везном реду